een spaan, voorwerp met een breed einde (vgl. het Engelse spoon, lepel) bijvoorbeeld pleisterspaan, plakspaan, schuimspaan, roeispaan, boterspaan
een stukje metaal, verwijderd bij een verspanende bewerking
een spaander of splinter (vgl. spaanplaat)
Hans Spaan, een voormalig Nederlands motorcoureur
Henk Spaan, een Nederlands (sport)journalist, televisiepresentator en columnist.